Buonanotte – antico nome di Montebello sul Sangro
 Buonanotte – singolo di GionnyScandal del 2020
 Diego Buonanotte – calciatore argentino
 Facundo Buonanotte – calciatore argentino